Tablero puede hacer referencia a:

 Tablero, elemento de carpintería y sastrería; 
 Tablero de juego, para juegos de mesa; 
 Tablero, elemento arquitectónico; 
 Talud-tablero, estilo arquitectónico; 
 Tablero, estructura que sostiene la calzada de un puente; 
 Tablero de ajedrez, tablero que se emplea para jugar al ajedrez; o
 Tablero, salpicadero o panel de instrumentos de automóvil;